La Prima Divisione 1928-1929 è stato il minore dei due tornei del campionato italiano di calcio gestiti in quell'annata dal Direttorio Divisioni Superiori, fu disputato dal 30 settembre 1928 al 2 giugno 1929 e si concluse con la vittoria dello .

Stagione

Verso la Serie B
Nella primavera del 1928 i fascisti si convinsero a dare il via libera a quei due aspetti delle riforme progettate quasi tre anni prima che avevano bloccato per dare priorità all’inserimento del calcio meridionale nel pieno sistema calcistico nazionale. Se da un lato si prospettava il girone unico dal 1929, dall’altro si ampliavano gli organici dei gironi in modo da occupare un numero più consono di domeniche, aumentando gli incassi. Venne ripreso lo schema a tre campionati a gestione nazionale concepito dall’Assemblea federale del 1925, modificandolo solo portando a girone unico anche la cadetteria e inserendo in ogni torneo la propria rappresentanza meridionale.

Se in una prima bozza la Prima Divisione avrebbe messo a disposizione otto posti per la Serie B di cui sei per il Nord, la decisione finale di selezionare già nel 1928 tutti i club per la Divisione Nazionale lasciò alla Prima Divisione Nord solo 3 posti per la cadetteria. Degradato già di fatto il torneo, si procedette quindi già anche ad allargarlo, passando a gironi da 14 squadre per un totale di 42 club; ciò permise inoltre di recuperare nel DDS quasi tutte le squadre della ex Lega Nord che ne erano state escluse nei convulsi cambiamenti del 1926. L'organico di questo di fatto nuovo torneo ebbe dunque natura perfettamente mista: 21 club dalla precedente Prima Divisione, e l'altra metà esatta dalla Seconda Divisione.

Formula
Quarantatré squadre suddivise in tre gironi interregionali costruiti su criteri geografici. Le vincitrici dei raggruppamenti accedono alla Serie B e si contendono il titolo di categoria. Nel regolamento originale le ultime due di ogni girone, le ultime tre in quello col Grion in sovrannumero, dovevano retrocedere scambiandosi con le vincitrici dei 7 gironi della Seconda Divisione.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1929-1930 e qualificato al girone finale.
      Retrocessa in Seconda Divisione 1929-1930. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.

Note:
U.S. Libertas di Lucca e Acqui furono poi riammessi nella nuova Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1929-1930 e qualificato al girone finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1929-1930. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.

Note:
Crema e Saronno furono poi riammessi nella nuova Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Serie B 1929-1930 e qualificato al girone finale.
      Retrocesso in Seconda Divisione 1929-1930. 

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti non c'era alcuna discriminante: le squadre venivano considerate a pari merito. In caso di assegnazione di un titolo (promozione o retrocessione) veniva disputata una gara di spareggio.

Note:
Il C.S. Fiume ha scontato 3 punti di penalizzazione per altrettante rinunce.
Il Mantova e il Faenza hanno scontato 1 punto di penalizzazione per una rinuncia.
Il Carpi fu poi riammesso in Prima Divisione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone finale 
La Monfalconese C.N.T. rinuncia alla disputa delle finali.

 Spezia vincitore del campionato di Prima Divisione 1928-1929.

Note

Bibliografia 
Giornali:
 Il Littoriale, stagione 1928-1929, quotidiano sportivo consultabile presso l'Emeroteca del CONI e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
 Gazzetta dello Sport, stagione 1928-1929, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
Libri
Il libro è consultabile presso l'Emeroteca del C.O.N.I. di Roma, la Biblioteca Universitaria Estense di Modena e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929
1928